Beach Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beach Mountain (North Carolina)
 Beach Mountain (Oregon)

Siehe auch:
 Beech Mountain